Espinasse kan syfta på:

 Espinasse, Cantal
 Espinasse, Puy-de-Dôme

Personer
 Esprit Espinasse (1815–1859), en fransk militär